Kraaz ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Kraaz (* 1965), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Gerhart Kraaz (1909–1971), deutscher Maler, Graphiker und Buchillustrator
 Günther Kraaz (1908–1996), deutscher Landrat
 Johannes Kraaz, deutscher Architekt
 Julius Kraaz (1822–1889), Jurist, Zuckerfabrikant und Mitglied des Deutschen Reichstags

Siehe auch:
 Kraatz
 Kraz
 Graz